Casino Royale může znamenat:

 Casino Royale (román) – první román o Jamesu Bondovi od Iana Fleminga
 Casino Royale (film, 2006) – filmová adaptace Jamese Bonda z roku 2006
 Casino Royale (soundtrack) – soundtrack k filmu Casino Royale
 Casino Royale (Climax!) – epizoda televizního seriálu na CBS
 Casino Royale (film, 1967) – parodie Jamese Bonda z roku 1967, ve které hrál David Niven
 Casino Royale with Cheese – krátká komedie z roku 2007
 Casino Royale & Hotel – americký hotel a casino
 Casino Royale – skladba ve stylu drum and bass, kterou natočil DJ Zinc